Vekarasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vekarasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Vekarasaari (ö i Lappland, Tornedalen), 
 Vekarasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 

Robotskapade Finlandförgreningar